«Because» () — песня группы The Beatles, написанная Джоном Ленноном (авторство, как обычно у Beatles, приписано Леннон — Маккартни) и записанная The Beatles в 1969 году. Песня выделяется своей прекрасной трёхчастной вокальной гармонией в исполнении Джона Леннона, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона, записанной наложением три раза, так что в результате получилось девять голосов. Впервые песня появилась на второй стороне альбома Abbey Road (1969); вслед за ней следует сюита из нескольких песен (), начинающаяся с «You Never Give Me Your Money» (с первыми нотами которой прекрасно сочетается последний вокальный аккорд «Because»).

Создание песни 
Песня начинается с характерного вступления на клавесине, играемого Джорджем Мартином. К клавесину присоединяется гитара Леннона (имитирующая по звучанию партию клавесина), звук которой пропущен через колонку Лесли. Затем вступают голоса и бас-гитара.

«Because» — одна из нескольких записей The Beatles, сделанных с использованием синтезатора Муга, на котором играет Джордж Харрисон. Его партия появляется в том месте песни, которое Алан Поллак (:en:Alan W. Pollack) называет «мини-связкой», а затем снова в конце композиции. Группа была одной из первых, начавших экспериментировать в рок-музыке с синтезатором Муга, используя его наравне с «традиционными» до этого для рок-групп инструментами (в частности, такими группами были ещё The Doors, Simon and Garfunkel и The Rolling Stones).

По словам Леннона, близкое сходство песни с «Лунной сонатой» Людвига ван Бетховена не случайно: «Йоко играла бетховенскую „Лунную сонату“ на фортепиано… Я сказал: „А ты можешь сыграть эти аккорды в обратном порядке?“ − и написал „Because“ вокруг них. Слова песни говорят сами за себя … Никаких выдумок, никаких неясностей. ()»

Музыкальная структура 
Что касается дискуссий о том, сподвигло ли Леннона на сочинение этой песни цитирование бетховенской «Лунной сонаты», музыковед Уолтер Эверетт (:en:Walter Everett) отмечает, что «в обоих случаях используются арпеджио трезвучия и септаккорды в C# миноре в баритоновом диапазоне клавиатуры инструмента в медленном темпе, перемещающиеся через субмедианту в ♭ II и подходя к VII dim 7/IV через общий тон».

Ещё одно сходство «Because», которая тоже в C#, открывается с ♭VI (аккорд на «…cause»), перемещается на 1-й аккорд (C#m на «wind»), затем на ♭VI7 (A7 на «high») перед переключением на ♭ii dim (D dim) на «love is old love is new» (IV-F#). Третий такт «Лунной сонаты» не содержит этого перемещения с ♭VI (A) к ♭II (D/F#), но Доминик Педлер () указывает, что это именно из-за того, что Леннон вдохновлялся при сочинении обратным следованием аккордов/

«Because» заканчивается вокальным затуханием на Dm, что оставляет слушателя в напряжении и ожидании возвращения на первоначальный аккорд C#. Уилфред Меллерс () поясняет это: «причинная связь освобождена и нет „до“ или „после“: поскольку эта пониженная вторая ступень — момент откровения, она не нуждается в разрешении». Аккорд D dim (и сопровождающая его мелодика в F) длятся, пока не разрешаются в открывающем следующую композицию «You Never Give Me Your Money» аккорде Am, так что Dm в ретроспективе может рассматриваться как аккорд VII dim от Am.

Запись 
Основная сессия записи «Because» состоялась 1 августа 1969 года, запись вокальных наложений — 4 августа, а запись на две дорожки партии синтезатора Moog, сыгранной Харрисоном — 5 августа. В результате, это была последняя песня альбома, полностью записанная на плёнку, хотя после этого ещё записывались наложения для других незаконченных песен. Версии песни без инструментального сопровождения можно найти на альбомах Anthology 3 (1997 год) и Love (2006 год). Обе версии содержат вокальные партии в исполнении Леннона, Маккартни и Харрисона, но версия в Love несколько замедлена и в неё добавлены звуки пения птиц.

Участники записи 
В записи песни принимали участие:
 Джон Леннон — троекратно (на три дорожки) записанный основной гармонический вокал (средний регистр), электрогитара.
 Пол Маккартни — троекратно записанный второй гармонический вокал (верхний регистр), бас-гитара.
 Джордж Харрисон — троекратно записанный третий гармонический вокал (нижний регистр), синтезатор Муга.
 Джордж Мартин — электро-спинет Baldwin клавесин.

Кавер-версии

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 

Песни The Beatles
Песни, написанные Ленноном-Маккартни
Песни, спродюсированные Джорджем Мартином
Песни 1969 года
Песни на английском языке
Песни Элиса Купера
Песни Эллиотта Смита
Песни Джорджа Клинтона
Популярные песни, основанные на классических произведениях
Композиции психоделического рока
Песни, опубликованные Northern Songs